Madson steht für:

 Shaw Madson (* 1977), kanadischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Madson (Fußballspieler, 1992), auch Madson Ferreira dos Santos (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Madson (Fußballspieler, 1999), auch Madson de Souza Silva (* 1999), brasilianischer Fußballspieler
 Madson (Fernsehserie), britische Fernsehserie